Idotea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av J.C. Fabricius 1798. Idotea ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tånglöss
Idotea